El término Bandera de San Pablo o Bandera de São Paulo puede referirse a:

la bandera de la ciudad de São Paulo, ciudad de Brasil;
la bandera del estado de São Paulo, estado de Brasil;
la bandera de San Pablo, municipio del departamento de Bolívar, en Colombia;
la bandera de San Pablo, municipio del departamento de Nariño, en Colombia;
la bandera de San Pablo, cantón de Costa Rica;
la bandera de San Pablo, municipio del departamento de San Marcos, en Guatemala;
la bandera de San Pablo, distrito del departamento de San Pedro, en Paraguay;
la bandera de São Paulo, freguesia del municipio de Lisboa, en Portugal;
la bandera de San Pablo, ciudad del estado de Yaracuy, en Venezuela.